

Вижте също 
 Преториански префект
 Списък на римските императори през древноцтта
 Списък на римските консули